Countdown («conto alla rovescia» in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Conto alla rovescia (Countdown) – film del 1968 diretto da Robert Altman 
 Countdown - Conto alla rovescia (Countdown) – film del 2016 diretto da John Stockwell
 Countdown – film del 2019 diretto da Justin Dec

Letteratura 
 Countdown (The Two-Minute Rule) – romanzo del 2006 di Robert Crais

Musica 
 Una mattina d'estate/Count down – singolo di Patty Pravo del 2000
 Countdown – singolo dei Rush del 1983
 Countdown – singolo di Beyoncé del 2011
Countdown – brano musicale dei Def Squad del 1998
 Countdown – brano musicale di John Coltrane

Televisione 
 Countdown – programma musicale dell'emittente canadese Much Music
 Countdown (Cuenta atrás) – serie tv spagnola prodotta dal 2007
 Countdown (Countdown – Die Jagd beginnt) – serie tv tedesca prodotta dal 2010
 Conto alla rovescia (Countdown), episodio della terza stagione di Star Trek: Enterprise
 Conto alla rovescia (Countdown), episodio di FlashForward